Окума:

Топоним 
 Окума — посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима.

Персоналии 
 Окума, Масахико (1966) — японский дзюдоист.
 Окума Сигэнобу (1838—1922) — японский государственный и политический деятель, дипломат, финансист, педагог периодов Мэйдзи и Тайсё.
 Окума, Энука (род. 1976) — канадская актриса.